Сезона 2011/12. Ла лиге била је 81. од њеног настанка. Барселона је бранила титулу. Сезона је почела 27-ог августа 2011. а завршила се 13-ог маја 2012. Екипа Реал Мадрида је освојила титулу и тако постала шампион по 32-и пут у својој историји.

И ову сезону је обележила фантастична борба два великана шпанског фудбла, Реал Мадрида и Барселоне, али је на крају Реал, на челу са Жозеом Мурињом ипак успео да прекине трогошњи пост и свргне са трона највећег ривала. Реал је заслужено освојио титулу, оборивши неколико рекорда. На крају сезоне је освјио 100 бодова, постигао је 121 голова и остварио гол-разлику од +89, сто су апсолутни рекорди у шпанском фудбалу. И ове сезоне, као и претходне, Лионел Меси и Кристијано Роналдо су били просто незаустављиви, постигавши 50 односно 46 погодака током сезоне, што је такође рекорд

Треће место је освојила Валенсија, а у квалификације за Лигу Шампиона се пласирала екипа Малаге.
Највише је разочарала екипа Виљареала која је испала из лиге, а поред њих испали су и екипе Спортинга и Расинга из Сантандера.

Састав Ла лиге у сезони 2011/12

Завршна табела лиге 
Завршна табела Ла лиге за сезону 2011/12

Оди = Одиграни мечеви; Поб = Побеђени мечеви; Нер = Нерешени мећеви; Пор = Изгибљени мечеви; ДГ = Дати голови; ПГ = Примљени голови; +/- = Гол-разлика; Бод = Бодови

Статистика у сезони

Најбољи стрелци

Најбољи асистенти

Спољашње везе 

Прва лига Шпаније у фудбалу
Сезона 2011/12. у шпанском фудбалу